Maria Varricchio – tiratrice a segno italiana
 Massimiliano Varricchio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano